Retter ist der Familienname folgender Personen:
 Erich Retter (1925–2014), deutscher Fußballspieler
 Friedrich Retter (1816–1891), deutscher Posthalter, Gastwirt und Politiker (DtVP), MdR
 Fritz Retter (1896–1965), deutscher Fußballspieler
 Gerhard Retter (* 1973), österreichischer Koch und Sommelier
 Hein Retter (1937–2022), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Jochen Retter (* 1970), deutscher Filmeditor
 Josef Retter (1872–1954), österreichischer Baumeister und Architekt
 Wolfgang Retter (* 1938), österreichischer Naturwissenschaftler, Autor und Umweltaktivist

Retter bezeichnet:
 Retter Linien, ein Verkehrsunternehmen
 Retter, die umgangssprachliche Bezeichnung für einen Rettungswagen

Siehe auch:
 Heiland
 Rettung
 Rettler
 Rettner
 
 Christina von Retters